Поле́нта ():

 Полента — итальянское блюдо из кукурузной муки, напоминает кашу или мамалыгу.
 Полента, Диего (род. 1989) — уругвайский футболист, защитник «Бари» и олимпийской сборной Уругвая.
 Да Полента — итальянский синьориальный род